Rivière Daniel kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Daniel (vattendrag i Kanada, lat 49,42, long -77,50), Québec, 
 Rivière Daniel (vattendrag i Kanada, lat 50,44, long -72,16), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar